Паллена, Палини может означать:

 Паллена — дочь фракийского царя Сифона.
 Паллена — одна из алкионид, 7 дочерей великана Алкионея.
 Паллена — в античной географии название полуострова Касандра в Греции.
  — дем Древних Афин в филе Антиохиде.
 Палини — город в Греции.
  — железнодорожная станция в одноимённом городе.
 Палини (дим) — община в Греции.
 Паллена (спутник) — спутник Сатурна.